34-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 11 по 19 июня 1970 года. Победу одержал итальянский велогонщик Роберто Поджиали.

Маршрут 
Гонка состояла из пролога и 10 этапов, общей протяженностью 1629 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1970 на FirstCycling

1970 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1970 году
Июнь 1970 года